Korša (mađ. Kórós), selo u Mađarskoj
Körös, rijeka u Mađarskoj